Buzás Balázs (Békéscsaba, 1986. január 29. –) magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása banki alkalmazott.

Pályafutása
Játékvezetésből 2005-ben Békéscsabán a Békés megyei Labdarúgó-szövetség (BMLSZ) Játékvezető Bizottsága (JB) előtt vizsgázott. A megyei JB javaslatára NB III-as, egyben országos utánpótlás asszisztens. Az MLSZ JB minősítésével 2011-től NB II-es, majd 2013-tól NB I-es asszisztens. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói, illetve alapvonalbírói szolgálatot is végez. NB I-es mérkőzéseinek száma: 68. (2013. 06. 26.– 2016. 04. 30.)

A Magyar Labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2015-től tartja nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint Európa-liga klubmérkőzésen partbíróként tevékenykedett.

A 2016-os U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB első alkalommal  foglalkoztatta asszisztensként.

Források 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1983-ban született személyek
Élő személyek